Sydafrikas provinser deles op i 9 områder listet herunder efter numrene på kortet til højre. Provinshovedstaden er nævnt i parentes: 

 Vest-Kapprovinsen (Kapstaden)
 Nord-Kapprovinsen (Kimberley)
 Øst-Kapprovinsen (Bisho)
 KwaZulu-Natal (Pietermaritzburg)
 Fristatprovinsen (Bloemfontein)
 Nordvest (Mafikeng)
 Gauteng (Johannesburg)
 Mpumalanga (Nelspruit)
 Limpopo (Polokwane)

Efter befolkning 

Disse listes herunder efter befolkningsstørrelse (per folketælling i 2001):

Sydafrikas geografi